Torsten Amft (* 14. Januar 1971 in Leipzig) ist ein deutscher Modedesigner und Modekünstler.

Leben 
Torsten Amft zog mit 17 Jahren nach Berlin und wurde dort Model. Er wurde von Scouts bei dem damals größten Modelwettbewerb Europas, dem Gesicht 93 entdeckt. Danach arbeitete Amft überwiegend international, unter anderem mit Helmut Newton, Herb Ritts und Gianni Versace. Mit den erworbenen Gagen finanzierte er sein Modestudium in Zürich.

Karriere 
Amft arbeitet mittlerweile weltweit, neben seinem Hauptsitz in Berlin-Mitte betreibt er Niederlassungen in Tokio und New York City. Amft kreiert Mode für den Mann und die Frau, Einzelanfertigungen bis hin zu Großserien.

Marken 
Seine Einzelkreationen (Haute Couture) laufen unter dem Eigennamen Torsten Amft, während die Konfektionslinie des Modedesigners, unter dem Label Amft vertrieben wird. Unter moderner Modekunst versteht er die Zusammenführung gesellschaftspolitischer Einflüsse und Themen in der Kleidung. Das Markenlogo ist die Unterschrift des Designers und soll die Personifizierung mit der Haftung bzw. Verantwortung zur Qualität und Dialektik unterstreichen.

Philosophie 
Der Modegestalter gilt als einer der führenden Modekünstler Deutschlands. Seine Interpretationen von Bekleidung als Nutzung von Weltanschauungen und Verbreitung von Botschaften praktiziert er schon nachweislich seit dem Jahre 2000, dieser Stil wird in der Modeszene immer bekannter. Amfts Kollektionen stehen immer unter einem sozialkritischen Aspekt, wie z. B. seine Kollektionspremiere 2007/08 unter dem Motto Collateral Climate, hier behandelte er als erster Modeschöpfer den Klimawandel. Bei seiner Modeschau Frühjahr/Sommer 2008 nahm er sich nach dem G8-Gipfel des Themas Afrika (afrikanische Rohstoffe gegen Hungersnot) an. Die gesamte Kollektion war mit afrikanischen Kulturprodukten bestückt. Zur „Fashion Week 2008“ ließ Amft seine Models mit dem bekannten Klaus-Wowereit-Ausspruch „poor but sexy“ flanieren und wies damit schon indirekt auf die bevorstehende Flaute hin. Er experimentierte in diesem Zusammenhang als erster Modemacher mit Solar-Modellen, um effiziente natürliche Ressourcen und Rohstoffe mit der Bekleidung nutzen zu können. Amft nennt seinen Stil Elitär-Futurismus.

Aufsehen erregte Amft, als er im Jahre 2008 die größten Models der Welt zur Berlin Fashion Week vorstellte.
Seit mehreren Jahren ist Amft künstlerischer Leiter von Europas größtem Open-Air-Mode-Spektakel, dem Global Fashion Festival.

Weblinks 
 Homepage Torsten Amft
 Modelabel Amft

Einzelnachweise 

Modedesigner (20. Jahrhundert)
Modedesigner (21. Jahrhundert)
Person (Berlin)
Deutscher
Geboren 1971
Mann